CTM steht als Abkürzung für:

 Cellular Text Telephone Modem, ein Mobilfunk-Kommunikationsstandard
 Chicken tikka masala, ein Currygericht
 Classification Tree Method, siehe Klassifikationsbaum-Methode
 Club transmediale, ein Festival für experimentelle und elektronische Musik in Berlin, siehe CTM Festival
 Community Trade Mark, die Gemeinschaftsmarke der Europäischen Union
 Compagnie de Transports au Maroc, marokkanisches Busunternehmen
 Computational Theory of Mind, siehe Computationalismus
 Computertechnik Müller, deutscher Computerhersteller, siehe CTM Computer
 continuous track monitoring, automatische Überwachung der Eisenbahninfrastruktur mittels Sensoren

Abkürzung